Alfred Loreau : industriel et homme politique français (1843-1922).
 Armand Loreau : céiste français (1931-)
 Dominique Loreau : essayiste française vivant au Japon
 Dominique Loreau : cinéaste et écrivaine belge
 Max Loreau : philosophe, poète et critique d'art belge. (1928-1990)